Júri
Jury (Mosela)
Jury Chechi
The Jury

Desambiguação